Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1988 wurde vom 20. bis 30. September im Seoul Olympic Park Tennis Center ausgetragen.

Das Finale bestritten Miloslav Mečíř und Tim Mayotte, welches Mecír in vier Sätzen gewann. Die Bronzemedaille erhielten Stefan Edberg und Brad Gilbert, da kein Spiel um Platz 3 im Tenniswettbewerb vorgesehen war.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
1988
Tennisturnier in Seoul
Tennisturnier 1988